Ел Арозал има више значења:

 Ел Арозал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Арозал (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Арозал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Арозал (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Арозал (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Арозал (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику